Leek, ancienne commune néerlandaise de la province de Groningue
 Leek, localité néerlandaise de la commune de Westerkwartier dans la province de Groningue
 Leek, ville anglaise du Staffordshire